Crazy to Act é um curta-metragem mudo norte-americano de 1927, do gênero comédia, com o ator cômico Oliver Hardy.

Elenco 

Matty Kemp - Arthur Young
Mildred June - Ethel St. John
Oliver Hardy - Gordon Bagley
Sunshine Hart - Sra. St. John
Jack Cooper

Filmes dos Estados Unidos de 1927
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes mudos
Filmes em preto e branco